Нижнеподкумский сельсовет — административно-территориальная единица, выделявшаяся в составе города-курорта Пятигорска.

Административный центр — посёлок Нижнеподкумский.

История 

Нижнеподкумский сельсовет выделялся в СССР как сельсовет, подчинённый администрации Пятигорского горсовета.

Уже после распада СССР Законом от 29 февраля 1996 года об административно-территориальном устройстве Свободненский сельсовет был определён как сельсовет, находящийся в ведении города (краевого значения) Кисловодска.

В 2004—2005 годах в Ставропольском крае была проведена административно-территориальная и муниципальная реформа, в результате которой сельсоветы и поссоветы были сохранены только в составе районов. С 2006 года согласно принятому Реестру административно-территориальных единиц в городах областного значения сельсоветы и поссоветы отсутствуют.

С 1 января 2022 года из ОКАТО был исключён.

Состав 
В состав Нижнеподкумского сельсовета входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Нижнеподкумский сельсовет